Сан Франсиско де Орта има више значења:

 Сан Франсиско де Орта, Ел Алакран (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де Орта, Ел Гато (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику